Виктор Писаренко: Писаренко, Виктор Осипович (1897—1931) — советский лётчик-испытатель, участник перелётов, конструктор.
 Писаренко, Виктор Фёдорович (1925—2007) — советский физик.